een orde van insecten waarvan de soorten, in het volwassen stadium, slechts enkele uren tot dagen leven, zie haften
een artiest die maar één of een paar hits maakt, zie Eendagsvlieg (muziek)
in het algemeen een persoon die slechts kort bekend is